Gruppo dei Brentoni – gruppo montuoso delle Alpi Carniche
 Monte Brentoni – montagna più alta del gruppo dei Brentoni